Donji Junuzovići su naseljeno mjesto u općini Zavidovići, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji
Zavidovići